Il singolare del Pacific Life Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Daniela Hantuchová era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Marija Šarapova.

Ana Ivanović ha vinto in finale 6–4, 6–3, contro Svetlana Kuznecova.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Ana Ivanović (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (finale)
 Jelena Janković (semifinale)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Marion Bartoli (quarto turno)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarterfinals)
 Sybille Bammer (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarto turno)
 Li Na (ritirata)
 Al'ona Bondarenko (quarto turno)
 Virginie Razzano (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (terzo turno)
 Marija Kirilenko   (secondo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (quarto turno)
 Sania Mirza (quarto turno)
 Michaëlla Krajicek (secondo turno)
 Karin Knapp (secondo turno)
 Lindsay Davenport (quarti di finale, ritirata per infortunio)
 Eléni Daniilídou (terzo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Ol'ga Govorcova (secondo turno)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Tathiana Garbin (terzo turno)
 Tamira Paszek (terzo turno, ritirata)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Pacific Life Open 2008